Le mot tirage, en photographie, désigne trois choses :
 Un tirage papier
 Le tirage photographique, opération qui consiste à réaliser une épreuve sur papier à partir d'une image originale (sur film, support informatique, etc.)
 Le tirage d'un objectif photographique qui est lui, selon les sources documentaires et les auteurs :
 sa distance ultra-nodale (comptée entre le point nodal d'émergence et le plan de l'image),
 parfois sa distance ultra-focale (comptée entre le foyer image et le plan de l'image), 
 ou encore la distance entre sa platine arrière de fixation et le plan de la surface sensible.